Мю:

 Мю (Μ, μ) — 12-я буква греческого алфавита.
 МЮ (Манчестер Юнайтед) — английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер.
 МЮ — типовой проект крупноблочной пятиэтажной школы на 880 учащихся.
 Мю () — шведское женское имя.
 Мю-закон (μ-закон) в телекоммуникациях — стандарт аналогового сжатия.
 Мю-ритм — ритм ЭЭГ в полосе частот 7—11 Гц.
 Мю (μ) в электронике — предельный коэффициент усиления напряжения транзистора или триода.
 Группа Мю — коллектив бельгийских исследователей риторики.